Billoux ist der Familienname folgender Personen: 

 André Billoux (1928–1980), französischer Politiker 
 François Billoux (1903–1978), französischer Politiker und französischer Verteidigungsminister